Открытый чемпионат Франции по бадминтону 2007 года — десятый турнир Супер Серии 2007. Проводился в Париж, Франция с 30 октября по 4 ноября 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Чун Вэй
  Чэнь Цзинь
  Бао Чуньлай
  Чэнь Юй
  Чэнь Хун
  Петер Гаде
  Тауфик Хидаят

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Чжу Линь
  Лу Лань
  Ван Чэнь
  Пи Хунъянь
  Сюй Хуайвэнь
  Яо Цзе

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Ку Кинькит / Тань Буньхёнг
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Чон Джэсон / Ли Ёндэ
  Чунг Таньфук / Ли Ваньва
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгорд Хансен
  Лулук Хадиянто / Алвент Юлианто
  Ларс Поске / Йонас Расмуссен

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Ли Гёнвон / Ли Хёджон
  Цзянь Юйцзинь / Чэн Вэньсин
  Чжао Тинтин / Юй Ян
  Кумико Огура / Рэйко Сиота
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
  Гэйл Эммс / Донна Келлог

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Гао Лин / Чжэн Бо
  Лилиана Натсир / Нова Видианто
  Чжан Явэнь / Се Чжунбо
  Вита Марисса / Фланди Лимпеле
  Гэйл Эммс / Натан Робертсон
  Камилла Руттер Юл / Томас Лайбоурн
  Донна Келлог / Энтони Кларк
  Юй Ян / Хэ Ханьбинь

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Tournamentsoftware.com: French Super Series 2007

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Париже